DEFA steht für:
 DEFA, die Deutsche Film AG
 DEFA-Stiftung, Stiftung bürgerlichen Rechts zum Erhalt und zur Nutzbarmachung des Filmerbes der DEFA
 Direction des Études et Fabrications d'Armement, französischer Rüstungskonzern, siehe Nexter
 DEFA (Kanone), eine Revolverkanone des französischen Herstellers GIAT
 Direction de l'enseignement français en Allemagne, französische Behörde (1945–1997) für französischsprachigen Unterricht in der Französischen Besatzungszone für Kinder der Forces françaises en Allemagne

DeFa steht für:
 Deutsche Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe, staatliche Agentur des Saarlandes

Defa ist der Nachname folgender Personen:
 Dustin Guy Defa (* 1978), US-amerikanischer Filmschauspieler, Filmregisseur und Filmeditor

Siehe auch:
 Deva

Abkürzung